Islacker est un patronyme porté notamment par :
 
  (1963-), footballeur allemand,
 Franz Islacker (1926-1970), footballeur allemand,
 Mandy Islacker (1988-), footballeuse allemande.

Patronyme germanique